Bieler es un apellido de origen alemán / suizo, encuentra sus raíces en la palabra bajo alemán "bil", que significa "hacha", ascendencia Sajona germánica.

Variación: patronímico del nombre Bieler. El nombre se basa en el antiguo alto alemán billi 'espada, hacha de batalla' y el antiguo alto alemán heri 'ejército' o el antiguo alto alemán harti, herti, el antiguo sajón 'duro, fuerte'. Sin embargo, el nombre de pila rara vez se usa.

Historia 
El distinguido apellido Bieler se remonta a lo largo del tiempo a la antigua región de Sajonia. Sajonia era originalmente el nombre de un territorio en el noroeste de Alemania. Entre aquellos con el nombre de Bieler durante este período se destaca Gabriel Biel, un filósofo escolástico, que nació en Speier a principios del siglo XV. Fue el primer profesor de la Universidad de Tubinga, que fue fundada en 1477. Fue dos veces rector allí y en algún momento se incorporó a la Orden de los Hermanos de la Vida Común. Se dice que sus obras tuvieron una influencia considerable en dar forma a las doctrinas de Lutero y Melanchthon. Fue conocido como el "Ultimus Scholasticorum".

Referencias 
Puede hacer referencia a:

Fritz Bieler (1895 - 1957), piloto de combate alemán/mexicano.
Bruno Bieler (1888–1966), general alemán que comandó el LII Corps durante la Segunda Guerra Mundial.
Claudio Bieler (n. 1984), futbolista argentino.
Alexander Bieler (nacido en 1992), ahora Alexander Mühling, futbolista alemán.
Alfred Bieler (1923–2013), jugador de hockey sobre hielo suizo.
Helmut Bieler (nacido en 1940), compositor y pianista alemán.